10 miejscowości w Polsce: 
 Przybysławice – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko 
 Przybysławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów 
 Przybysławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Przybysławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów 
 Przybysławice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

Linki zewnętrzne